Poniżej znajduje się lista doktorów honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Bibliografia